Pitkin hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Pitkin (Colorado), pueblo en el condado de Gunnison, estado de Colorado;
 Pitkin (Luisiana), lugar designado por el censo en la parroquia de Vernon, estado de Luisiana;
 Condado de Pitkin, uno de los 64 del estado de Colorado.

Personas
Hanna Fenichel Pitkin, importante teórica política estadounidense;